Соревнования по парусному спорту на XXIII летних Олимпийских играх проводились в Лос-Анджелесе, США, штат Калифорния. В этот раз разыгрывались медали в 7 дисциплинах, все среди мужчин. СССР и большинство социалистических стран бойкотировали Игры.

Медалисты 

Также проводились соревнования по парусной доске среди женщин в качестве показательной дисциплины. Победителем стала канадка Karen Morch.

Страны

См. также

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
Международные соревнования по парусному спорту в США